Waking the Dead ist der Titel folgender Werke
 Waking the Dead – Im Auftrag der Toten, britische Krimiserie der BBC (2000–2011)
 Waking the Dead (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Keith Gordon (2000)
 Waking the Dead, Roman von Scott Spencer (1986)